Magnier ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Magnier (* 1988), britischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Christine Magnier (* 1968), französische Schwimmerin 
 Claude Magnier (1920–1983), französischer Dramatiker, Drehbuchautor und Regisseur
 Pierre Magnier (1869–1959), französischer Schauspieler
 Victor Magnier, französischer Turner

Sonstiges:
 Magnier Peaks, Gebirgsgruppe im Grahamland, Antarktika